Nederlandse ijshockeyploeg (mannen)
 Nederlandse ijshockeyploeg (vrouwen)